Села:
 Писаренки — Полтавська область, Полтавський район, Мачухівська сільська громада
 Писаренки — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)